La route départementale 915, ou RD 915, est une des routes départementales de France correspondant à :
 la route départementale 915, ancienne RN 15 dans le Val-d'Oise, l'Oise et la Seine-Maritime, déclassée en 1972 ;
 l'ancienne RN 515 dans la Savoie, déclassée en 1972 ;
 l'ancienne RN 715 dans l'Allier et la Creuse, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes de la Creuse
 Routes de la Savoie
 Routes de l'Oise
 Routes de la Seine-Maritime
 Routes du Val-d'Oise

915